Ashok bezeichnet
 eine Variante von Ashoka

Ashok ist der Name von:

 Ashok Gehlot (* 1951), indischer Politiker
 Kumar Ashok (* 1959), indischer Ringer
Ashok Sridharan (* 1965), deutscher Politiker (CDU)